Skrzydłowo – wieś w woj. pomorskim, pow. kościerskim, gm. Nowa Karczma
 Skrzydłowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. kołobrzeskim, gm. Rymań